Proibizionismo degli alcolici – movimento sociale teso a proibire la vendita e il consumo di bevande alcoliche
 Proibizionismo negli Stati Uniti d'America – periodo fra il 1920 e il 1933 in cui, negli Stati Uniti d'America, venne sancito il bando sulla fabbricazione, vendita, importazione e trasporto di alcool
 Proibizionismo delle droghe – tentativo di prevenire l'uso ricreativo di alcune sostanze inebrianti, psicotrope o che comunque producono effetti notevoli sul corpo umano
 Proibizionismo della cannabis – quello inerente alla cannabis
 Antiproibizionismo – corrente politica che contrasta le limitazioni delle libertà personali (proibizionismo) operate per via legislativa

Altri progetti